Слепозмейки:

 Слепозмейки — семейство змей.
 Слепозмейки — род змей из семейства Слепозмейки.